Beal ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beal (Indiana), im Knox County
 Beal (Missouri), im Shannon County
 Beal City, im Isabella County, Michigan
 Beal Crossing, im Winn Parish, Louisiana
 Beal Place, im Shasta County, Kalifornien

im Vereinigten Königreich:
 Beal (Northumberland)
 Beal (North Yorkshire)

in Irland:
 Beal (County Kerry)

Fließgewässer:
 River Beal, ein kleiner Fluss in England
 Beal Run, Fließgewässer im Stark County, Ohio
 Beal Slough, Fließgewässer im Lancaster County, Nebraska
 Beal Ditch, Kanal im Mohave County, Arizona
 Beal Taylor Ditch, Kanal im Allen County, Indiana

Personen:
 Andrew Beal (* 1952), US-amerikanischer Milliardär und Unternehmensgründer
 Bradley Beal (* 1993), US-amerikanischer NBA-Basketballspieler
 Brandon Beal (* 1983), US-amerikanischer R&B-Sänger
 Dana Beal (* 1947), US-amerikanischer politischer Aktivist
 Eddie Beal (1910–1984), US-amerikanischer Pianist, Arrangeur und Songwriter
 Ernest Frederick Beal (1885–1918), britischer Offizier
 Eula Beal (1919–2008), US-amerikanische Konzert- und Opernsängerin
 George Lafayette Beal (1825–1896), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Gifford Beal (1879–1956), US-amerikanischer Maler
 Jeff Beal (* 1963), US-amerikanischer Komponist
 James H. Beal (1922–1987), US-amerikanischer Experte der Philatelie

 Lorna Beal (1923–2020), australische Cricketspielerin
 Nick Beal (* 1970), englischer Rugby-Union-Spieler
 Phil Beal (* 1945), englischer Fußballspieler
 Reynolds Beal (1866–1951), US-amerikanischer Maler
 Samuel Beal (1825–1889), britischer Gelehrter
 Scott R. Beal (1890–1973), US-amerikanischer Regieassistent
 William James Beal (1833–1924), US-amerikanischer Botaniker

Sonstiges:
 Beal (Unternehmen), ein französischer Hersteller von Kletterseilen
 Beal Island, Insel im Sagadahoc County, Maine
 Great American Coachworks, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit Markennamen Beal

Siehe auch:
 Beal Lake
 Beale
 Beall
 Beals
 Biel (Begriffsklärung)